Ribatis ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Christina (1966–2005), bürgerlich Claudia Christina Ribatis, deutsche Moderatorin
 Gerd Ribatis (1919–2001), deutscher Schauspieler